La Planète merveilleuse, chanson de Chantal Goya extraite de l'album Monsieur le Chat botté sorti en 1982 ;
 La Planète merveilleuse, troisième spectacle de Chantal Goya présenté en 1982, 1983, 2014 et 2015.